1360 км, 1360-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1360 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Астраханская область). Код 618014
 1360 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811233
 1360 км (блок-пост) — блок-пост, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 284455